

Accezione comune 
Dama, donna di alto rango, in inglese Lady
Dama, titolo di membri di sesso femminile di alcuni ordini cavallereschi o con alcuni titoli di nobiltà

Cucina  
 Dama, pietanza di alcune zone africane

Geografia 
Dama, località nel comune di Chiusi della Verna (AR) in Casentino

Giochi 
Dama, gioco 
Dama, donna o regina nel gioco delle carte

Religione 
Dame Catechiste, istituto religioso femminile
Dame dell'Assunzione, istituto religioso femminile
Dame del Bambin Gesù, istituto religioso femminile
Dame del Cenacolo
Dame dell'Istruzione Cristiana, istituto religioso femminile
Dame del Ritiro, istituto religioso femminile
Dame del Sacro Cuore, istituto religioso femminile
Dame di Maria, istituto religioso femminile
Dame di Nazareth, istituto religioso femminile
Dame di Nevers, istituto religioso femminile
Dame di Saint-Chaumond, istituto religioso femminile
Dame di Saint-Maur, istituto religioso femminile
Dame di San Luigi, istituto religioso femminile
Dame di Sion, istituto religioso femminile
Dame Inglesi, istituto religioso femminile

Zoologia 
Dama, genere di mammiferi ruminanti (Dama dama, Dama dama mesopotamica)

Altro 
Dama, negli incroci dei canali di Venezia, fascio di briccole nel mezzo del quale ne è piantata una più alta.